Jährig ist der Familienname folgender Personen:
 Fabienne Jährig (* 2003), deutsche Radrennfahrerin 
 Geert Jährig (* 1967), deutscher Behindertenschwimmer
 Gustav Jährig (1819–1899), deutscher Maler und Kupferstecher, Schüler von Ludwig Richter
 Johannes Jährig (1747–1795), deutscher Mongolist
 Klaus Jährig (1935–2011), deutscher Kinderarzt

Jährig bezeichnet auch: 
 Jährig (Endschütz), eine Siedlung bei Endschütz in Thüringen